Beinum steht für
Eduard van Beinum (1900–1959), einen niederländischen Dirigenten
Beinum (Salzgitter), einen Stadtteil von Salzgitter

Siehe auch:
 Bynum